Kiær ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikte Kiær (* 1969), dänische Politikerin
 Dakky Kiær (1892–1980), norwegische Frauenrechtlerin, liberale Politikerin und Schulleiterin
 Eigil Kiær (1901–1981), dänischer Gartenbauarchitekt und Sachbuchautor
 Johan Aschehoug Kiær (1869–1931), norwegischer Paläontologe